У́сики:

 Усики членистоногих (антенны) — головные придатки членистоногих.
 Усики (ихтиология) — гибкие отростки на голове у некоторых видов рыб.
 Усики (ботаника) — видоизменённые надземные побеги растений.

См. также 
 Ус (значения)
 Усик (значения)